Peter Howell est un nom porté par :

 Peter Howell (acteur), acteur britannique (1919-2015) ;
 Peter Howell (musicien), musicien et compositeur britannique né vers 1948 ;
 Peter Howell (historien), historien britannique né en 1941.